Michael Barratt ist der Name folgender Personen:

* Michael Barratt (Moderator) (1928–2022), britischer Fernsehmoderator 
 Michael Barratt, bekannt als Shakin’ Stevens (* 1948), walisischer Rocksänger
 Michael Reed Barratt (* 1959), US-amerikanischer Arzt und Astronaut

Siehe auch:
 Michael Barrett
 Mike Barrett